Азербайджано-сирийские отношения — это двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Сирийской Арабской Республикой в политической, социально-экономической, культурной и других сферах.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Сирийской Арабской Республикой были установлены 28 марта 1992 года.

9 июля 2009 состоялся первый официальный визит Президента Сирийской Арабской Республики — Башара аль-Асада в Азербайджан. Стороны договорились о поставках 1-1,5 млрд кубометров азербайджанского газа в Сирию.

В рамках визита был проведён совместный азербайджано-сирийский бизнес-форум.Итогом бизнес-форума стало подписание 14 документов:

 «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между Палатой морского пароходства Сирии и Государственной морской администрацией Азербайджанской Республики»;
 «Меморандум о взаимном сотрудничестве между Азербайджанской национальной библиотекой имени М. Ф. Ахундова и Библиотекой Аль-Асада Сирийской Арабской Республики»;
 «Меморандум взаимопонимания между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области сельского хозяйства»;
 «Протокол намерений о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Сирийской Арабской Республики»;
 «Меморандум взаимопонимания между Министерством промышленности и энергетики Азербайджанской Республики и Министерством промышленности Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области промышленности»;
 «Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области здравоохранения»;
 «Соглашение между Министерством культуры и туризма Азербайджанской Республики и Министерством туризма Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области туризма»;
 «Соглашение между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области высшего образования»
 «Соглашение между Министерством образования Азербайджанской Республики и Министерством образования Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области среднего образования»;
 «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Сирийской Арабской Республики о сотрудничестве в области информационных и коммуникационных технологий»;
 «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной помощи и сотрудничестве в области таможенного дела»;
 «Меморандум взаимопонимания о политических консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Сирийской Арабской Республики»;
 «Меморандум взаимопонимания между правительством Сирийской Арабской Республики и правительством Азербайджанской Республики в области электроэнергетики и возобновляемой энергии»;
 «Соглашение о сотрудничестве между Министерством финансов Азербайджанской Республики и Министерством финансов Сирийской Арабской Республики».

Экономическое сотрудничество 
В сентябре 2009 года между правительства двух государств было заключено соглашение о ликвидации двойного налогообложении.

В ходе переговоров между министром промышленности и энергетики Азербайджанской Республики Натигом Алиевым и министром промышленности и энергетики Сирийской Арабской Республики Суфьяном Аллау, проведенных в столичном городе Дамаск 4 марта 2010 года, был подписан Меморандум о намерении заключить соглашение по поставкам газа. Был также подписан Протокол о взаимном обмене опытом, подготовке квалифицированных кадров, об учреждении совместной азербайджано-сирийской компании.

23 ноября 2010 года стороны заключили соглашение о технических деталях покупки природного газа сроком на 20 лет.

В декабре 2011 года Азербайджан начал экспортировать природный газ в Сирию через территорию Турции и Грузии.

Правительство Азербайджана планирует выделить приблизительно 5-10 миллиард долларов для инвестиции в экономику Сирии.

В 2018 году было заявлено о том, что председатели азербайджанских компаний желают поучаствовать в различных тендерах, главной целью которых является реконструкция нефтепроводов и газопроводов, дорог и др. на территории Сирии.

Осуществляется сотрудничество между двумя государствами в ряде областей: энергетика, добывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм, торговля, наука, образование, здравоохранение, экология, строительство и так далее.

Поставка вооружений 
Начиная с 2017 года Азербайджан начал поставлять вооружение в ряд стран Ближнего Востока, включая Сирию. С помощью услуг Государственной авиационной компании Азербайджана Silk Way Airlines, в Сирию было поставлено приблизительно 350 видов вооружений.

Гуманитарная помощь 
Азербайджан также оказывает материальную помощь Сирии в виде транспортировки строительных материалов, в частности, цемента, а также сухих и масляных трансформаторов.

Туризм 
Граждане Азербайджана имеют возможность получить визу на границе с Сирией. Срок годности визы составляет 15 дней.

Международное сотрудничество 
Сотрудничество на международной арене осуществляется в рамках различных международных организаций: Движение неприсоединения, Организации Объединённых Наций (ООН).

Обе страны являются членами Организации Исламская Конференция (ОИК). 

Сирия поддерживает позицию Азербайджана в вопросе карабахского конфликта.

Культурные связи 
Начиная с XX века, осуществляется сотрудничество двух государств в книгоиздании. В Дамаске функционирует Общество дружбы и культурных связей.

См. также 
 Внешняя политика Азербайджана
 Внешняя политика Сирии

Примечания

Литература 
 Гасымов М.Дж. Культурные связи Азербайджана с зарубежными странами // В мире книг, 1991, № 3, с.19-22.
 Кашлев Ю. Б. Международное сотрудничество и культурные связи. М., Знание, 1975, 64

Сирия
Азербайджан